Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1952 года проводились только среди мужчин. На них была введена новая весовая категория: от 82,5 до 90 кг.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1952
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Финляндии
1952 год в тяжёлой атлетике